Alexandre Taché (1823-1894), évêque de Saint-Boniface.
 Alexandre Taché avocat, homme politique et juge québécois.